Thieux, commune française de l'Oise
 Thieux, commune française de Seine-et-Marne